Clett peut désigner :
 Clett, une île du Royaume-Uni située en Écosse, non loin de Skye ;
 Clett, une île du Royaume-Uni située en Écosse, non loin de Thurso.